Орден Отечества — название нагад в ряде стран.

 Орден Отечества — высшая награда Армении, вручается удостоенным звания «Национальный герой Армении».
 Орден Отечества — высший орден Белоруссии.
 Орден Отечества — государственная награда Казахстана.
 Орден Отечества — государственная награда Туркменистана.